Talita Mota Machado(1983) é uma botânica, curadora e professora brasileira.

Desenvolve actividades académicas e investigativas no Departamento de Botânica do Instituto de Biologia, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Em 2008, obteve o diploma de Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Juiz de Fora; para obter a mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais, defendeu a tese A flora do Parque Nacional do Caparaó Bromeliaceae, MG/ES: tratamento taxonómico e a influência das variáveis climáticas na composição das espécies no sudeste de Brasil, em 2012; e, em processo de doutoramento pela mesma casa de altos estudos, preparando a tese: Filogenia molecular de Vriesea Lindl. Secção Xiphion e revisão taxonómica do complexo Vriesea itatiaiae Wawra (Bromeliaceae).

Algumas publicações 
 VERSIEUX, L. M.; MACHADO, T. M. 2012. A new ornithophilous yellow-flowered Vriesea (Bromeliaceae) from Serra do Caraça, Minas Gerais, Brasil. Phytotaxa 71: 36-41

 MACHADO, T. M.; MENINI NETO, L. 2010. Bromeliaceae de um campo de altitude não sul de Minas Gerais, Brasil. Fontqueria (Madrid) 56: 109-124

Honras

Membro 
 da Sociedade Botânica do Brasil

 Plantas do Nordeste

Bibliografia 
 . 2000. Plantas medicinais de Mata Atlântica: manejo sustentado e amostragem. Editor Annablume, 215 pg. ISBN 8574191612, ISBN 9788574191614

Notas

Ligações externas 

Botânicos do Brasil
Botânicas
Alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais
Professores da Universidade Federal de Juiz de Fora
Professores da Universidade Federal de Minas Gerais
Escritores de ciência
Escritores em português
Escritores em língua inglesa
Brasileiros de ascendência portuguesa
Biólogos de Minas Gerais